Юрий Михайлович Пилипко (22 января 1952, Львов, Украинская ССР) — советский футболист, полузащитник, нападающий.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» (Батайск). Начал карьеру в 1970 году в клубной команде СКА (Ростов-на-Дону), выступавшей в чемпионате Ростовской области. В 1973 году стал футболистом клуба второй лиги «Машук» (Пятигорск). По ходу сезона 1974 года перешёл в клуб первой лиги «Спартак» из Нальчика. Забив 13 мячей в 22 играх, обратил на себя внимание и получил приглашение одного из лидеров советского футбола, команды московский «Спартак»

Первый матч за основной состав красно-белых провёл 6 апреля 1975 года. Первый гол в составе «Спартака» забил 26 апреля. После осеннего чемпионата 1976 года, по итогам которого москвичи потеряли прописку в высшей лиге, покинул команду. Всего сыграл за «Спартак» 35 матчей, в том числе 33 в чемпионате СССР и два в розыгрыше Кубка СССР. Трижды был заменён, пять раз раз выходил на замену. Забил 3 гола. Получил одно предупреждение. За дубль московского «Спартака» забил 5 мячей.

В 1977 году вернулся в нальчикский «Спартак», боровшийся за возвращение в первую лигу. По ходу сезона 1978 года перешёл в куйбышевские «Крылья Советов», которым помог выиграть турнир первой лиги и вернуться в высшую лигу. По ходу сезона 1979 года не смог удержаться в основном составе поволжской команды и ушёл в «Машук». Отыграв часть сезона 1981 года за пятигорский клуб, был приглашён в команду высшей лиги СКА (Ростов-на-Дону). Отыграв за донских армейцев в общей сложности около года, в том числе проведя два матча в розыгрыше Кубка обладателей кубков, уже в 1982 году вернулся в «Машук», где и завершил карьеру футболиста по окончании сезона 1984 года.

Семья 
Сын Михаил (род. 26 января 1976), российский футболист, защитник. Воспитанник СДЮШОР «Машук». Карьеру начал в 1993 году в клубе «Машук» из Пятигорска. Позднее играл в командах первого и второго дивизионов российского футбола. Завершил карьеру в 2009 году в команде «Звезда-2» (Серпухов)..

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам в неполные. Из-за этого, рядом с цифрой стоит знак ↑.

Достижения 
 Победитель турнира первой лиги 1978 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Spartak.com 
 Профиль на сайте Spartakmoskva.ru 
 Профиль по еврокубкам на сайте КЛИСФ 
 Профиль на сайте Fanat1k.ru 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Машук-КМВ»